Heslop-Harrison ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Heslop-Harrison (John Heslop-Harrison; 1920–1998), britischer Botaniker

 Yolande Heslop-Harrison (* 1919), britische Botanikerin